Филарх () — греческий историк риторического стиля, живший в III веке до н. э., главным сочинением которого является «История» ().

Биография 
Место его рождения точно неизвестно, вероятно, это были Афины, Сикион или Навкратис. С большей уверенностью можно говорить о датах жизни Филарха. От Полибия мы узнаем, что Филарх был современником Арата и рассказывал о тех же событиях, что и Арат в своей истории. Арат умер в 213 г. до н. э., а работа его заканчивается 220 г. до н. э. Поэтому можно предположить, что Филарх жил примерно до 215 г. до н. э.

Труды 
Филарх писал небольшие произведения исторической и мифологической тематики. Однако известность ему принесла «История», в частности история Пелопоннеса. Труд был написан в 28 томах и охватывал период продолжительностью в 50 лет от похода Пирра на Пелопоннес (272 г. до н. э.) до смерти спартанского царя Клеомена III (219 г. до н. э.).

Стиль 
Произведения Филарха были ярким образцом исторического повествования риторического стиля. Язык его «Истории» живой и драматичный. Таким образом, Филарх, вероятно, стремился произвести впечатление на читателя. Однако ценность труда несколько уменьшается из-за использования анекдотов, частого отклонения от предмета описания, а также общей антимакедонской направленности сочинения.

Оценки Филарха
Историк Полибий дает Филарху довольно негативную оценку. Он называет Филарха врагом Ахейского союза и также отмечает, что «в его утверждениях каждый прежде всего поражается непониманию и незнанию общеизвестных предметов – состояния и богатства эллинских государств, а историкам это должно быть известно прежде всего». Полибию вторит Плутарх. Но его в его оценке меньше резкости. Вероятно, потому, что историк заимствовал свидетельства Филарха при описании царей.

Сохранность произведений
Произведения Филарха не сохранились, но отрывки дошли до нас в трудах Плутарха, Помпея Трога и Афинея. Эти отрывки впоследствии были изданы Лухтом (1836), Брюкнером (1839), Мюллером (Historicorum graecorum fragmenta (FGH), 1841, том I, стр. 334—358), а также Феликсом Якоби (Felix Jacoby. Fragmente der Griechischen Historiker (FGrHist), № 81).

Примечания

Литература
 
 
 
 

Историки Древней Греции
Историки III века до н. э.
Персоналии по алфавиту